Pedrini peut se référer à :

Patronyme 
  (1913 - 1979), poète et anarchiste italien ;
  (1944 -), homme politique italien ;
 Filippo Pedrini (1763 - 1856), peintre italien ;
 Marco Pedrini (1958 - 1986), alpiniste suisse ;
  (1910 - 1981), soprano italienne ;
  (1967 -), chanteur et guitariste italien ;
 , pseudonyme de Riccardo Pedrini (1964 -), chanteur italien ;
  (1971 -), journaliste suisse ;
 Teodorico Pedrini (1671 - 1746), missionnaire italien en Chine ;
  (1980 -), joueur de futsal italien.

Toponymie 
 , théâtre à Brisighella.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme